Соревнования по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 1924 года проходили с 6 по 13 июля на стадионе «Ив дю Мануар» В соревнованиях принимали участие только мужчины, 659 человек из 40 стран мира.

Событиям вокруг забегов на 100, 200 и 400 метров посвящён фильм «Огненные колесницы», который был удостоен премии «Оскар» за лучший фильм в 1982 году.

Результаты

Медальный зачёт

Ссылки 
 Статистика на сайте sports-reference.com